Гури́йцы () — этнографическая группа грузинского народа. В основном проживают на территории Гурийского края Грузии (Озургетский, Ланчхутский и Чохатаурский муниципалитеты). Разговаривают на гурийском диалекте грузинского языка. Гурийцы исповедуют православие и являются паствой грузинской православной церкви. На сегодня в Грузии живут 300 000 гурийцев.

Вахушти Багратиони так описывал гурийцев:

Этнографические группы грузин
Гурия